Apple Inc. számítástechnikai hardvergyártó vállalatcsoport
 Apple Corps Limited, a Beatles által alapított zenekiadó és multimédia vállalkozás, a Beatles Ltd. utódcége 
 Apple Records az Apple Corps nemzetközi márkajelzése, zenei áruvédjegy